signifie ange sombre en anglais.

Œuvres 

série télévisée
 Dark Angel, une série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;

cinéma
 , un film américain de science-fiction de Craig R. Baxley, sorti en 1990 ;
 The Dark Angel, un drame muet américain de George Fitzmaurice, sorti en 1925 ;
 The Dark Angel, le titre original de L'Ange des ténèbres, un film américain de Sidney Franklin, sorti en 1935.

Autres 

Dark Angel peut aussi désigner :
 Dark Angel, une catcheuse canadienne ;
 Dark Angel, un manga de Kia Asamiya ;
 Dark Angel, un personnage du comic book de Wonder Woman ;
 Dark Angel, un groupe de thrash-metal américain ;
 , un jeu vidéo créé en 2002.

Voir aussi 
 
 Dark Angels, un chapitre des Space Marines, forces spéciales de l'univers de fiction Warhammer 40,000
 Darkangel64, le personnage principal de la série télévisée Nerdz interprété par Monsieur Poulpe